Il doppio  del Manta Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Brian Dabul e Izak van der Merwe erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Duilio Beretta e Renzo Olivo hanno battuto in finale Víctor Estrella e João Souza 6–3, 6–0.

Teste di serie 

 Víctor Estrella /  João Souza (Finali)
 Guido Andreozzi /  Fernando Romboli (quarti di finale)

 Jorge Aguilar /  Daniel Garza (semifinali) 
 Sergio Galdós /  Andrés Molteni (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Manta Open 2012